Simona Halep era la detentrice del titolo, ma si è ritirata durante il secondo turno contro Angelique Kerber.

In finale Iga Świątek ha sconfitto Karolína Plíšková con il punteggio di 6-0, 6-0.

Teste di serie 

 Ashleigh Barty (quarti di finale, ritirata) 
 Naomi Ōsaka (secondo turno)
 Simona Halep (secondo turno, ritirata) 
 Sofia Kenin (secondo turno)
 Elina Svitolina (quarti di finale)
 Bianca Andreescu (ritirata) 
 Aryna Sabalenka (terzo turno)
 Serena Williams (secondo turno) 
 Karolína Plíšková (finale)

 Belinda Bencic (primo turno)
 Petra Kvitová (secondo turno) 
 Garbiñe Muguruza (terzo turno) 
 Jennifer Brady (secondo turno, ritirata)
 Elise Mertens (primo turno) 
 Iga Świątek (campionessa) 
 Johanna Konta (primo turno) 
 Maria Sakkarī (secondo turno)

Wildcard 

  Elisabetta Cocciaretto (primo turno)
  Camila Giorgi (primo turno)
  Martina Trevisan (primo turno)

  Caroline Garcia (secondo turno) 
 Venus Williams (ritirata)

Qualificate 

  Tamara Zidanšek (primo turno)
  Vera Zvonarëva (terzo turno)
  Ajla Tomljanović (secondo turno)
  Alizé Cornet (primo turno)

  Christina McHale (primo turno) 
  Marta Kostjuk (primo turno) 
  Polona Hercog (primo turno) 
  Bernarda Pera (secondo turno)

Lucky loser 

  Kristina Mladenovic (secondo turno)
  Laura Siegemund (primo turno)

 Sloane Stephens (primo turno) 
 Patricia Maria Țig (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2021